Волча́нские Хутора́ () — село в Волчанском районе Харьковской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 1337 (624/713 м/ж) человек. Является административным центром Волчанско-Хуторского сельсовета, в который, кроме того, входят сёла Зыбино, Покаляное и посёлок Тихое.

Географическое положение 
Село Волчанские Хутора находится в основном на левом берегу реки Волчья, есть мост. Выше по течению примыкает село Покаляное, ниже по течению — примыкает г. Волчанск, на противоположном берегу находится посёлок Тихое.

В селе 480 дворов.

История 
Село основано в 1600 году.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма (не работает) и птице-товарная ферма (переоборудована под склад).
 Маслобойня.
 Волчанскохуторское сельское потребительское общество.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Стадион.
 Село газифицировано.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 198 воинов.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.
 В 1911—1912 годах построено земское народное училище, которое сохранилось до наших дней.
 У села найдена неолитическая стоянка, к югу от села — 15 курганов, в 3 км на юго-восток, на берегах реки Волчья — 11 курганов. Высота 0,6-3 м. К северу от села, в 1-м км, раскопан курган «Орлова могила». Находки: стремена, копье, подковы.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района